Сліпу́н Бое́тгера (Typhlops boettgeri) — змія, представник роду Сліпун з родини Сліпунів. Деякий час вважали синонімом виду Typhlops arenarius. Названо на честь німецького зоолога Оскара Боетгера.

Опис 
Загальна довжина сягає 12—15 см. Голова закруглена, куполоподібна, маленькі очі, які розташовані ближчі до морди та приховані під шкірою. Луска широка й дрібна. Вдовж тулуба тягнеться 20—21 рядків цієї луски. Мають закруглену спинну ростральну форма , кутову бічну ростральну форму. забарвлення двокольорове від більшості представників цього роду. Спина здебільшого темних кольорів, черево світле.

Спосіб життя 
Полюбляють тропічну лісисту місцину. Більшу частину проводить під землею, намагаючись не потрапляти під прямі промені сонця. Ховається також під стовбурам впалих дерев, камінням. Харчується дрібними безхребетними.

Це яйцекладна змія. Самиця відкладає до 12 яєць.

Розповсюдження 
Це ендемік о.Мадагаскар.

Джерела 
 Guibé,J. 1958. Les serpents de Madagascar. Memoires de l’Institut Scientifique de Madagascar 12: 189-260
 Glaw,F. & Vences,M. 1994. A Fieldguide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar. Vences & Glaw Verlag, Köln (ISBN 3-929449-01-3)
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Тварини, описані 1893
Сліпуни
Ендемічна фауна Мадагаскару
Плазуни Мадагаскару